Pomona Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pomona Township (Illinois)
 Pomona Township (Kansas)